Ромуло Отеро Васкес (; родился 9 ноября 1992 года в Каракас, Венесуэла) — венесуэльский футболист, полузащитник клуба «Крус Асуль» и сборной Венесуэлы.

Клубная карьера 
Отеро начал карьеру в клубе «Каракас» из своего родного города. В 2009 году он дебютировал в венесуэльской Примере. 12 декабря 2010 в матче против «Саморы» Ромуло забил свой первый гол за столичную команду. В том же году он стал чемпионом страны и завоевал Кубок Венесуэлы.

Летом 2015 года после окончания контракта Ромуло перешёл в чилийский «Уачипато». 8 августа в матче против «Депортес Икике» он дебютировал за чилийской Примере. В этом же поединке Отеро забил свой первый гол за новую команду.

Летом 2016 года Ромуло перешёл в бразильский «Атлетико Минейро». 5 августа в матче против «Сан-Паулу» он дебютировал в бразильской Серии A. 13 сентября в поединке против «Флуминенсе» Отеро забил свой первый гол за «Атлетико Минейро». 19 ноября 2017 года в матче против «Куритибы» он забил гол с центра поля. В конце года появилась информация о заинтересованности в Отеро со стороны московского ЦСКА.

Международная карьера 
23 мая 2013 года в отборочном матче чемпионата мира 2014 против сборной Аргентины Отеро дебютировал за сборную Венесуэлы. 10 сентября в поединке против сборной Перу Ромуло забил свой первый гол за национальную команду.

В 2016 году Отеро принял участие в Кубке Америки в США. На турнире он сыграл в матчах против команд Ямайки, Уругвая и Мексики.

Голы за сборную Венесуэлы

Достижения 
Командные

 «Каракас»
  Чемпионат Венесуэлы по футболу — 2009/2010
 Обладатель Кубка Венесуэлы — 2010
 Обладатель Кубка Венесуэлы — 2014

Примечания 

Футболисты Венесуэлы
Игроки сборной Венесуэлы по футболу
Игроки ФК «Аль-Вахда» Мекка
Игроки ФК «Атлетико Минейро»
Игроки ФК «Каракас»
Игроки ФК «Уачипато»
Игроки ФК «Коринтианс»
Игроки ФК «Крус Асуль»